Az 1995-ös UNCAF-nemzetek kupája volt a torna harmadik kiírása. A torna selejtezőként szolgált az 1996-os CONCACAF-aranykupára. Az aranykupára végül Honduras, Guatemala és Salvador kvalifikálta magát.

Selejtező 

|}

Keretek

Csoportmérkőzések

A csoport

B csoport

Kieséses szakasz

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Külső hivatkozások 
 http://www.rsssf.com/tablesg/gold-cam95.html

UNCAF-nemzetek kupája
UNCAF